Concordiahütte heißen:

 ein ehemaliges Hüttenwerk in Eschweiler im Kreis Aachen, Nordrhein-Westfalen, siehe Eschweiler Bergbau #Concordia-Hütte
 ein ehemaliges Hüttenwerk in Bendorf im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, siehe Bendorfer Hütten #Concordiahütte
 eine Berghütte am Aletschgletscher in den Berner Alpen, die Konkordiahütte

Siehe auch:
 Zeche Concordia, ein Steinkohlen-Bergwerk in Oberhausen
 Grube Concordia, Name verschiedener deutscher Bergwerke